Il vedovo allegro – cortometraggio muto del 1909
 Il vedovo allegro – cortometraggio muto del 1920 diretto da Erle C. Kenton e Mal St. Clair
 Il vedovo allegro – film del 1950 diretto da Mario Mattoli